Die Mittelmeerspiele sind ein sportliches Großereignis, an dem die an das Mittelmeer angrenzenden Nationen teilnehmen. Verantwortlich für die Spiele ist das Comité international des Jeux méditerranéens.

Die Veranstaltung geht auf eine Idee des Ägypters Muhammed Taher Pascha zurück. Der damalige Präsident des Nationalen Olympischen Komitees von Ägypten und Vizepräsident des IOC schlug ihre Austragung bei den Olympischen Spielen 1948 vor.

Die ersten Mittelmeerspiele wurden 1951 ausgetragen und fanden zunächst immer im Jahr vor den Olympischen Spielen statt. Seit 1993 werden sie jeweils im Jahr danach ausgetragen. Die 17. Mittelmeerspiele wurden vom 20. bis 30. Juni 2013 in der Türkei ausgetragen, die 18. Ausgabe wurde 2018 in Spanien ausgetragen.

International Committee of Mediterranean Games 
Organisation und Durchführung der Spiele fallen dem International Committee of Mediterranean Games zu. 1959 schätzte Gabriel Gemaye, Vorsitzender des libanesischen Olympischen Komitees und Ausrichter der dritten Spiele in Beirut, die weitere Existenz der Institution als ungewiss ein und leitete über seine Mitgliedschaft im IOC die Gründung des ICMG ein. Am 16. Juni 1961 fand die letztendliche Gründung statt. Der Sitz befindet sich im Olympia-Sportkomplex Athen. Mitglied sind Vertreter aller momentan 26 NOCs, wobei die Leitung ständig dem Vorsitzenden des Hellenischen Olympischen Komitee zufällt.

Die Organisation verfügt über eine eigene Charta, die an die des IOC angelehnt ist. Die Amtssprachen sind arabisch, englisch sowie französisch.

Geschichte 
Die ersten Spiele wurden 1951 in Alexandria abgehalten. Vorausgegangen waren diesen mehrere kleinere Wettkämpfe mit ähnlicher geografischen Orientierung, beispielsweise die Mediterranean Athletics Championships (1947–49) und der Mediterranean Cup (Fußballmeisterschaft) 1949 und 1950.

Seit den Spielen 1967 in Tunis dürfen auch weibliche Athletinnen an den Wettkämpfen teilnehmen.

Bis 1993 wurden die Spiele stets im Vorjahr der Olympischen Sommerspiele ausgetragen, die meisten NOCs sprachen sich jedoch für die Verlegung in das jeweilige Folgejahr aus, um die Vorbereitung auf erstere zu erleichtern.

Im Zuge der Verschiebung der Sommerspiele in Tokio auf das Jahr 2021, verursacht durch den Ausbruch der COVID-19-Pandemie, erfolgte analog die Verlegung der Mittelmeerspiele auf das Jahr 2022.

Austragungsorte und teilnehmende Nationen 

Die griechische Gemeinde Iraklio hat bereits ihr Interesse bekundet, die Spiele im Jahr 2030 auszurichten.

 Afrika: Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko, Tunesien
 Asien: Libanon, Syrien, Türkei
 Europa: Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Frankreich, Griechenland, Italien, Kosovo, Kroatien, Malta, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, Portugal, San Marino, Serbien, Slowenien, Spanien, Zypern
 Obwohl Israel am Mittelmeer gelegen ist, darf es nicht an den Spielen teilnehmen; die arabischen Teilnehmer haben damit gedroht, die Veranstaltung dann aus politischen Gründen zu boykottieren.
 Länder, die keine Mittelmeerküste haben und trotzdem teilnehmen, sind Portugal, Andorra, San Marino, Nordmazedonien, Kosovo und Serbien.

Medaillenspiegel

Wettbewerbe

Weblinks 

 International Committee of Mediterranean Games
 [ Informationen zu den Mittelmeerspielen 2009 in Pescara]

Einzelnachweise 

 
Sportveranstaltung in Afrika
Sportveranstaltung in Asien
Sportveranstaltung in Europa
Erstveranstaltung 1951